Austrarcturella är ett släkte av kräftdjur. Austrarcturella ingår i familjen Austrarcturellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Austrarcturella